

Ґжеґожевиці — село в гміні Жаб'я Воля Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Ґжеґожевиці — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства